Хартум

Топонім 
 Хартум - столиця Судану
 Хартум - штат в Судані

Інша 
 Хартум - британський фільм 1966 року